Alois Lugger ist der Name folgender Personen:

* Alois Lugger (Politiker, 1889) (1889–1963), österreichischer Politiker (ÖVP), Tiroler Landtagsabgeordneter
 Alois Lugger (Politiker, 1912) (1912–2005), österreichischer Politiker (ÖVP), Tiroler Landtagsabgeordneter und Landesrat